Макси́м Анато́льевич Соколо́в () — российский хоккеист, вратарь, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине. Чемпион России 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года (в составе омского «Авангарда»). Победитель Евротура 2005 года. Заслуженный мастер спорта России (2002).

В сезонах 2003—2005, 2008 провел за «Авангард» 145 матчей, пропустил 320 шайб, набрал 42 минуты штрафа. В «Авангарде» дебютировал 11 сентября 2002 года в Уфе против «Салавата Юлаева» (0:1). Занимает четвертое место за всю историю «Авангарда» по количеству сухих матчей (14).

В высшем дивизионе российского хоккея провел 588 матчей, пропустил 1312 шайб, набрал 86 минут штрафа. Всего в различных лигах 734 матча, 1749 шайб, 112 минут штрафа.

Тренерскую карьеру начал в хоккейном клубе «Атлант». 1 мая 2014 года вошёл в тренерский штаб Вячеслава Быкова в СКА. С сезона 2016/2017 — старший тренер «СКА-1946» выступающего в Молодёжной хоккейной лиге.

Перед Олимпийскими играми 2006 года вступил в «Единую Россию».

8 декабря 2016 года введён в галерею славы ХК СКА, под своды Ледового дворца поднят вымпел с фото и номером.

Личная жизнь 
Был женат. В браке родились двое сыновей: Максим (род. 23 апреля 2001 года, экс-вратарь клуба «СКА-1946») и Арсений (род. 9 февраля 2004 года, бывший хоккейный вратарь, а позже фехтовальщик).

13 июня 2019 года сын Максим убил свою мать Ирину. По данным следствия, он нанёс ей не менее 33 ударов ножом в шею. После этого он попытался убить своего младшего брата Арсения, нанеся ему не менее 20 ударов ножом. В ходе расследования выяснилось, что юноша страдает психическим заболеванием и подлежит принудительному лечению в психиатрической больнице.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Трактор»
Хоккейные тренеры России
Члены «Единой России»